Trimberg ist der Name dieser Ortschaft:
 Trimberg (Elfershausen), Ortsteil von Elfershausen, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern
 Trimberg (Wüstung), Wüstung des 15. Jahrhunderts, am Trimberg (Berg) gelegen, zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen, im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen

Trimberg ist der Name dieser Adelsfamilie:
 Trimberg (Adelsgeschlecht) – siehe Stammliste von Trimberg

Trimberg ist der Name von Personen:
 Hugo von Trimberg
 Konrad II. von Trimberg, Bischof von Würzburg und Herzog in Franken (1266–1267)
 Poppo III. von Trimberg
 Süßkind von Trimberg

Trimberg ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Trimberg (Wehretal) ist ein 332,6 m hoher Berg westlich von Reichensachsen, Ortsteil der Gemeinde Wehretal im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen
 Trimberg bei Reichensachsen, ein Naturschutzgebiet südlich des Trimbergs, südwestlich von Reichensachsen im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen
 Tunnel Trimberg, ein Autobahntunnel zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen, im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen

Siehe auch:
 2990 Trimberger, ein Asteroid
 Trimburg